Marcin Ryczek (ur. 1978) – polski żużlowiec
 Marcin Ryczek (ur. 1982) – polski fotograf